Вильяве́рде-де-Гуадалима́р () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Алькарас-и-Кампо-де-Монтьель. Занимает площадь 73,38 км². Население — 425 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Portal de Turismo Provincial de la Cámara de Comercio de Albacete 

Населённые пункты Альбасете
Муниципалитеты Альбасете